Сьомий чемпіонат України з футболу був розіграний з 9 липня 1997 року по 20 червня 1998 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Вища ліга

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Перша ліга

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Перехідний турнір за право грати в першій лізі 

|}

Друга ліга

Група А

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова таблиця 

|}

Команда «Динамо» (Одеса) зберегла місце у другій лізі, зайнявши місце команди «СКА-Лотто» (Одеса) і буде виступати під назвою «Динамо-СКА».

Найкращі бомбардири

Група В

Підсумкова таблиця 

|}

Команда «Аверс» (Бахмач) знялася із змагань після 8-го туру. Результати всіх матчів з її участю анульовано.

Найкращі бомбардири

Перехідний турнір за право грати в другій лізі

Див. також 
 Кубок України з футболу 1997—1998
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1997—1998

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 7-й чемпионат Украины-1997/98 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1997–1998 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 VII чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)
 Форма команд вищої ліги сезону 1997/98 рр.

1997 у футболі
1998 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
1997 в українському спорті
1998 в українському спорті